Woodfordia kan syfta på:

 Woodfordia (fåglar) – ett släkte av fåglar
 Woodfordia (växter) – ett släkte av fackelblomsväxter